Шве́зиг () — немецкая фамилия:
 Швезиг, Карл (1898—1955) — немецкий живописец.
 Швезиг, Мануэла (род. 1974) — немецкий политик.
 Швейзиг, Пауль (род. 1985) — немецкий актёр.